ЗЛиН — бывший футбольный клуб из города Гомель, Белоруссия.

Владельцем клуба был завод литья и нормалей. В конце 1980-х клуб играл в чемпионате БССР. В 1992 году дебютировал в Третьей лиге чемпионата Белоруссии и занял 3-е место. С осени 1992 до весны 1995 клуб выступал во Второй лиге. С 1995 по 1997 ЗЛиН играл в Третьей лиге. С 1998 по 2005 выступал в Первой лиге. В 2006 году произошло объединение с мозырской «Славией».

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок Белоруссии

Ссылки 
 Профиль клуба

Футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Гомеля